

Ветрен () — село в Кюстендильській області. Входить до складу общини Невестино.
 Ветрен () — місто в Пазарджицькій області. Входить до складу общини Септемврі.
 Ветрен () — село в Силістринській області. Входить до складу общини Сілістра.
 Ветрен () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Миглиж.